Таис (значения):

Греческое имя 
 Таис (Таида) — обыч­ное имя гете­ры в элли­ни­сти­че­ской комедии (см.).
 Таис Афинская — греческая гетера (IV век до н. э.)
 Таис Афинская — посвященный ей исторический роман И. А. Ефремова (1972).
 Таисия Египетская Фиваидская — христианская святая IV века.
 «Таис» — исторический роман Анатоля Франса о св. Таисии Египетской Фиваидской (1890).
 «Таис» — опера Жюля Массне на основе романа А. Франса (1894).
 «Таис» — североамериканский фильм 1914 года Констанс Кроули.
 «Таис» — североамериканский фильм 1917 года Хьюго Баллина.
 «Таис» — итальянский фильм 1917 года Антона Джулио Брагэглии.
 «Таис» — российский фильм 1918 года Никандра Туркина (Алатрова).
 «Таис» (Thais) — польский фильм 1983 года Рышарда Бера на основе романа А. Франса.

Топоним 
 Таис — коммуна во Франции, департамент Тарн.

См. также 
 (1236) Таис — астероид из группы главного пояса, принадлежащий к спектральному классу T. 
 Таисия — женское имя